Aldo Rasero – ufficiale, giornalista e scrittore italiano
 Manuel Rasero – karateka spagnolo
 Mario Rasero – numismatico e politico italiano
 Maurizio Rasero – politico italiano
 Miguel Rasero – pittore spagnolo